A Illinois Zephyr egy vasúti járat az USA-ban Chicago és Quincy között. Az Amtrak üzemelteti 1971. november 14. óta. A legutolsó pénzügyi évben összesen  utas utazott a járaton, naponta átlagosan .

Jegyzetek

További információk
Amtrak - Illinois Service

Nevezetes Amtrak vonatok
Chicago közlekedése